El término Puente de San Antón, puede referirse a:

 Puente de San Antón, puente que se encuentra en la villa de Bilbao.
 Puente de San Antón, un puente de piedra que se encuentra en Cuenca.